Ян Бінь:
 Ян Бінь ( 1961) — китайсько-голландський бізнесмен, займав друге місце в рейтингу найбагатших китайців, засуджений за шахрайство.
 Ян Бінь ( 1989) — китайський борець греко-римського стилю, чемпіон та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, бронзовий призер Азійських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Ян Бінь — китайська борчиня, бронзова призерка чемпіонату Азії
 Ян Бінь ( 950) — китайський канцлер Періоду п'яти династій і десяти держав